Jolanda, la figlia del Corsaro Nero  – romanzo di Emilio Salgari del ciclo de I corsari delle Antille
 Jolanda, la figlia del Corsaro Nero  – film del 1921 di Vitale De Stefano, tratto dal romanzo
 Jolanda, la figlia del Corsaro Nero  – film del 1952 per la regia di Mario Soldati, tratto dal romanzo
 Jolanda, la figlia del Corsaro Nero  – serie a cartoni animati ispirata al romanzo